Билтен је кратак извјештај или информација у писаном или електронском облику. То је повремена публикација са посебном намером да обавештава о најзначајнијим текућим збивањима у свим областима људске активности.

У рату су билтене објављивале команде већих војних јединица, генералштабови и врховна команда војске. Често дају дневне или друге честе извјештаје о операцијама, наредбама и слично. У Другом свјетском рату Народноослободилачка војска Југославије имала је Билтен Врховног штаба. Првих шест бројева овог билтена је штампано у окупираном Београду 1941, затим 7—11 у Ужицу и тако даље. Овај билтен је доносио наређења, упутства за ратовање и организацију војске, војно-стручне чланке, коментаре о значајнијим догађајима и слично.

Под називом билтена објављује се и велики број стручних часописа различитих државних органа, струковних удружења, невладиних организација и других институција, у којима се дају информације о раду тих органа, односно удружења, организација и институција, званични ставови државних органа, као и прикази и дискусије о најзначајнијим стручним питањима из области у којима делују ти органи, удружења, организације и институције.

Један од најпознатијих таквих билтена је Билтен судске праксе Врховног касационог суда Србије. Познати су и Билтени ранијих окружних судова у Републици Србији, односно након реформе правосудне мреже из 2009. године, Билтени апелационих судова. Постоје и Билтен Републичког јавног правобранилаштва, Билтен Републичког јавног тужилаштва, Билтен Министарства финансија, Билтен катастарско-правне праксе и многи други.

Српска академија наука је издавала од 1933. године и од 1950. свој Билтен, који је излазио посебно за природно-математичке, техничке, медицинске и друштвене науке.

Референце

Литература 
 Војна енциклопедија, Београд, 1970, књига прва, pp. 613.

Спољашње везе 
 Билтен судске праксе Врховног касационог суда Републике Србије
 Билтен Републичког јавног правобранилаштва
 Билтен јавних финансија Министарства финансија

Војска
Књижевност
Право